Sunrise (Here I Am) () — дебютный сингл проекта Ratty.

История 
Sunrise (Here I Am) стал дебютным синглом проекта Ratty, который, как выяснилось впоследствии, был сторонним проектом немецкой группы Scooter. В его создании приняли участие все члены группы по состоянию на 2000 год — Эйч Пи Бакстер, Рик Джордан, Аксель Кун и Йенс Теле. В информации, указанной на диске, их имена были заменены на псевдонимы — Dave «Bass» Parker, Slivo, Ed Harris, Finn Reder соответственно.

Песня и видеоклип стали хитами в 2000 году, попав Top-100 чартов пяти европейских стран (включая 51-е место в Великобритании). В видеоклипе главными действующими лицами стали крысы, играющие с человеческими жизнями.

Достижения в чартах 
  Бельгия (Ultratop) — 32
  Германия (GfK Entertainment Charts) — 36
  Нидерланды (MegaCharts) — 37
  Великобритания (UK Singles Chart) — 51
  Австрия (Ö3 Austria Top 40) — 62

Варианты релизов

12" Promo (White vinyl) 
 Sunrise (Here I Am)
 Spacecowboy

CD Maxi 
 Sunrise (Here I Am) (Radio Edit) — (3:41)
 Sunrise (Here I Am) (Club Mix) — (7:30)
 Sunrise (Here I Am) (Instrumental) — (5:39)
 Sunrise (Here I Am) (Dub Mix) — (6:07)

12" Maxi — Germany (Kontor 139) 
 Sunrise (Here I Am) (Club Mix) — (7:30)
 Sunrise (Here I Am) (Dub Mix) — (6:07)
 Sunrise (Here I Am) (Instrumental) — (5:39)

Британская версия 
 Sunrise (Here I Am) (Radio Edit) — (2:45)
 Sunrise (Here I Am) (Club Mix) — (7:30)
 Sunrise (Here I Am) (Instrumental) — (5:39)

12" Promo Remixes 2003 — UK (NEO12051X) 
 Sunrise (Here I Am) (Scooter remix) — 6:56
 Sunrise (Here I Am) (Donald & Giles remix) — 8:14

Примечания

Ссылки 
 Дискография Ratty
 
 
 

Песни по алфавиту
Песни 2000 года
Синглы 2000 года